Langenhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley Langenhoven (* 1983), namibischer Rugby-Union-Spieler
 C. J. Langenhoven (1873–1932), südafrikanischer Schriftsteller